Il singolare del torneo di tennis Cerveza Club Colombia Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Younes El Aynaoui 6–4, 7–6(5).

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (semifinali)
  Younes El Aynaoui (finale)
  Félix Mantilla (quarti di finale)
  Fernando Vicente (semifinali)

 Arnaud Di Pasquale (quarti di finale)
 Gastón Gaudio (primo turno)
 Hernán Gumy (secondo turno)
 Guillermo Cañas (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cerveza Club Colombia Open 2000
ATP Tour 2000